Anthony Michael Pilla (1932-2021) – vescovo cattolico statunitense
 Carmino de Pilla (1912–...) – cestista brasiliano
 Franca Pilla (1920) – moglie di Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica Italiana dal 1999 al 2006
 Giuseppe Pilla (1822-1879) – avvocato e patriota italiano, componente della spedizione dei Mille
 Leopoldo Pilla (1805-1848) – geologo e uomo politico italiano
 Umberto Pilla (1993) – rugbista a 15 italiano

Pagine correlate
 Pila